Ogham (alfabet), een alfabet dat vroeger diende om in Eiland-Keltische talen te schrijven
 Ogham (band), een Nederlandse band die Schotse en Ierse folk maakt